Amerikai Egyesült Államok
Bee megye, megye az Amerikai Egyesült Államokban, Texas államban

 Olaszország
Bee, település Olaszországban, Piemont régióban, Verbano-Cusio-Ossola megyében